NAI je zkratka s více významy:

 Jodid sodný, bílá krystalická sůl s chemickým vzorcem NaI ;
 Norwegian Air International, irská letecká společnost sídlící na mezinárodním letišti v Dublinu.

Externí odkazy